Jiangxi Changhe bezeichnet:

 Jiangxi Changhe Automobile, einen chinesischen Fahrzeughersteller
 Jiangxi Changhe-Suzuki Automobile, einen chinesisch-japanischen Fahrzeughersteller
 Jiangxi Changhe-Agusta Helicopter, einen chinesisch-italienischen Hubschrauberhersteller